Ел Батаљон има више значења:

 Ел Батаљон (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Батаљон, Ел Батаљон де лос Пајанес (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Батаљон (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Батаљон (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику